Гејбријел Џејмс Берн (; Даблин, 12. мај 1950) је ирски глумац.

Филмографија 

|-
|rowspan="2"| 1978.
|
| -{The Riordans}- 
| Пет Бери
|ТВ серија 
|-
|
| -{Bracken}- 
| Пет Бари
| ТВ серија 
|-
| 1981. || || -{Excalibur}- || Утер Пендрагон|| 
|-
|rowspan="2"| 1983.
|
| -{Hanna K.}-
| Џошуа Херзог
|
|-
| Забрањена тврђава
| -{The Keep}-
| мајор Кемпфер
|
|-
| 1984. || || -{Reflections}- || Вилијам Мастерс|| 
|-
| 1985. || || -{Christopher Columbus}- || Кристифор Колумбо|| 
|-
| 1985. || || -{Defence of the Realm}- || Николас „Ник“ Мален|| 
|-
| 1986. || || -{Gothic}- || лорд Бајрон|| 
|-
|rowspan="5"| 1987.
|
| -{Lionheart}-
| Црни принц
|
|-
|
| -{Hello Again}-
| др Кевин Сканлон
|
|-
|
| -{Julia and Julia}-
| Паоло Винси
|
|-
|
| -{Siesta}-
| Огастин
| Берн је упознао своју супругу Елен Баркин на снимању овог филма.
|-
|
| -{The Courier}-
| Вал
|
|-
| 1988. || || -{A Soldier's Tale}- || Сол|| 
|-
| 1989. || || -{Dark Obsession}- || лорд Хјуго Брактон|| 
|-
|rowspan="2"| 1990.
|Милерово раскршће
| -{Miller's Crossing}-
| Том Реган
|
|-
|
| -{Shipwrecked}-
| поручник Џон Мерик
|
|-
|rowspan="2"| 1992.
|
| -{Into the West}-
| Папа Рајли
| и сарадник продуцента
|-
|
| -{Cool World}-
| Џек Дибс
|
|-
|rowspan="2"| 1993.
|
| -{Point of No Return}-
| Боб
|
|-
|
| -{A Dangerous Woman}-
| Колин Маки
|
|-
|rowspan="4"| 1994.
|
| -{A Simple Twist of Fate}-
| Џон Њуланд
|
|-
|
| -{Trial by Jury}-
| Данијел Грејам
|
|-
|
| -{Little Women}-
|професор Фридрих Баер
|
|-
|
| -{Prince of Jutland}-
| Фенџ
|
|-
|rowspan="4"| 1995.
| Дежурни кривци
| -{The Usual Suspects}-
| Дин Китон
|
|-
|
| -{Buffalo Girls}-
| Теди Блу
| ТВ филм
|-
|Мртав човек
| -{Dead Man}-
| Чарли Дикинсон
|
|-
|
| -{Frankie Starlight}-
| Џек Кели
|
|-
|rowspan="6"| 1996.
|
| -{Draiocht}-
| отац
| ТВ филмБерн је написао ову драму.
|-
|
| -{Mad Dog Time}-
| Бен Лондон
|
|-
|
| -{The Last of the High Kings}-
| Џек Грифин
| и сценариста и извршни продуцент
|-
|
| -{Dr. Hagard's Disease}-
|
| и извршни подуцент
|-
|
| -{The Lark in the Clear Air}-
| извршни продуцент, сценариста и режисер
|
|-
|
| -{Somebody is Waiting}-
| Роџер Елис
| 
|-
|rowspan="4"| 1997.
|
| -{Smilla's Sense of Snow}-
| механичар
|
|-
|
| -{The End of Violence}-
| Реј Беринг
|
|-
|
| -{Weapons of Mass Distraction}-
| Лајонел Пауерс
| ТВ филм
|-
|
| -{This is the Sea}-
| Роан
|
|-
|rowspan="5"| 1998.
|
| -{Polish Wedding}-
| Болек
|
|-
|Човек са гвозденом маском
| -{The Man in the Iron Mask}-
| Д'Артањан
|
|-
|
| The Brylcreem Boys
| Шон О’Брајан
| 
|-
|
| -{Quest for Camelot}-
| сир Лајонел 
|глас
|-
|Државни непријатељ
| -{Enemy of the State}-
| -{Fake Brill}-
|
|-
|rowspan="2"| 1999.
| Стигмата
| -{Stigmata}-
| отац Ендру Кирнан
|
|-
|Последњи дани
| -{End of Days}-
| човек/Сатана
|
|-
| 2000. || || -{Madigan Men}- || Бенџамин „Бен“ Мадиган|| 
|-
|rowspan="4"| 2002.
|
| -{Virginia's Run}-
| Форд Лофтон
|
|-
|
| -{Spider}-
| Бил Клег
|
|-
|
| -{Emmett's Mark}-
| Џек Марлоу/Стивен Брекен
|
|-
|Брод духова
|-{Ghost Ship}-
| капетан Шон Марфи
|
|-
| 2003. || || -{Shade}- || Чарли Милер|| 
|-
|rowspan="3"| 2004.
|
| -{Vanity Fair}-
| моркиз од Стејна
|
|-
|
| -{P.S.}-
| Питер Харингтон
|
|-
|
| -{The Bridge of San Luis Rey}-
| брат Џунипер
|
|-
|rowspan="2"| 2005.
|
| -{Assault on Precinct 13}-
| капетан Маркус Дувал
|
|-
|
| -{Wah-Wah}-
| Хари Комптон
|
|-
|rowspan="3"| 2006.
|
| -{Played}-
| Еди
|
|-
|
| -{Jindabyne}-
| Стјуарт Кејн
|
|-
|
| -{Emotional Arithmetic}-
| Кристофер Луис
|
|-
| 2008—2010.
|
| -{In Treatment}-
| др Пол Вестон
| 
|-
| rowspan="3"|2009.
| 
|-{Butte, America}-
| приповедач
|-
|
| -{Perrier's Bounty}- 
| -{Voice of The Reaper}-
|
|-
|
| -{Leningrad}-
| Филип Паркер
|
|-
|2018.
| Наслеђено зло
|-{Hereditary}-
| Стив Грејам
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1950.
Ирски глумци
Добитници награде Златни глобус
Атеисти